

Publicacions 
 Het Laatste Nieuws, un diari de centredreta de Bèlgica